L'Enfant du secret, téléfilm français de Josée Dayan, diffusé en 1996
 L'Enfant du secret, téléfilm franco-belge de Serge Meynard, diffusé en 2006
 L'Enfant du secret (), téléfilm américain de Mick Jackson, diffusé en 2008